

Погожеля — місто в Ґостинському повіті Великопольського воєводства
 Поґожеля — гміна в Ґостинському повіті Великопольського воєводства
 Поґожеля — село в гміні Ольшанка Бжезького повіту Опольського воєводства